Термін «автономний університет» зазвичай вживається до університету, який самостійно здійснює контроль над своєю повсякденною діяльністю та навчальними програмами. Окрім того, цим терміном, поряд із терміном «автономний відкритий університет», можна охарактеризувати структуру, яка забезпечує вищу освіту через Інтернет автономно без присутності та участі людини. Ця його особливість чітко відрізняє його від «віртуального» або «відкритого» університетів, які є розтягуванням бренду фізичних університетів в Інтернеті.

Альтернативна освіта
Заклади вищої освіти за типом